|-
| 110001 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110002 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110003 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110004 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110005 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110006 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110007 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110008 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110009 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110010 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110011 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110012 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110013 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110014 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110015 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110016 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110017 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110018 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110019 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110020 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110021 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110022 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110023 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110024 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110025 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110026 Hamill || || 17 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110027 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110028 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110029 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110030 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110031 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110032 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110033 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110034 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110035 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110036 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110037 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110038 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110039 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110040 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110041 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110042 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110043 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110044 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110045 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110046 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110047 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110048 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110049 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110050 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110051 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110052 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110053 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110054 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110055 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110056 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110057 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110058 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110059 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110060 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110061 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110062 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110063 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110064 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110065 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110066 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110067 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110068 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110069 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110070 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110071 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110072 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110073 Leeonki || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110074 Lamchunhei || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110075 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110076 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110077 Pujiquanshan || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110078 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110079 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110080 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110081 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110082 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110083 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110084 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110085 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110086 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110087 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110088 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110089 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110090 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110091 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110092 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110093 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110094 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110095 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110096 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110097 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110098 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110099 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110100 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
0